

Выпущенные альбомы 
 The Voice of Frank Sinatra (Фрэнк Синатра)

Родились

Январь 
 2 января — Ричард Коул (ум. ) — британский музыкальный менеджер, гастрольный менеджер группы Led Zeppelin
 3 января — Джон Пол Джонс — британский музыкант, продюсер, композитор и аранжировщик, басист и клавишник группы Led Zeppelin
 6 января
 Сид Барретт (ум. ) — британский певец, музыкант и композитор, основатель, вокалист и автор песен группы Pink Floyd
 Эва Мария Сук (ум. ) — венесуэльская и мексиканская пианистка польского происхождения
 7 января — Дженн Уэннер — соучредитель и издатель журнала Rolling Stone, один из создателей Зала славы рок-н-ролла
 8 января
 Робби Кригер — американский музыкант и автор песен, гитарист группы The Doors
 Элайджа Мошински (ум. ) — австралийский оперный, театральный и телевизионный режиссёр
 10 января — Эйнсли Данбар — английский барабанщик
 11 января — Наоми Джадд (ум. ) — американская кантри-певица, автор песен и актриса, вокалистка группы The Judds
 16 января — Катя Риччарелли — итальянская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), актриса и педагог
 19 января — Долли Партон — американская кантри-певица, автор песен и актриса
 20 января — Таир Акпер (ум. ) — советский и азербайджанский композитор, певец и преподаватель
 22 января — Темур Циклаури (ум. ) — советский и грузинский актёр и певец, солист ВИА «Иверия»
 26 января — Мишель Дельпеш (ум. ) — французский певец, композитор и актёр
 27 января —  — американская певица, вокалистка группы The Ronettes
 31 января —  (ум. ) — американский музыкант и автор песен, основатель, вокалист и гитарист группы Chicago

Февраль 
 4 февраля —  (ум. ) — югославская, сербская и македонская певица
 6 февраля — Михаил Коган (ум. ) — советский и российский балетмейстер
 8 февраля — Вячеслав Войнаровский (ум. ) — советский и российский оперный певец (тенор) и актёр
 10 февраля — Кенес Дуйсекеев (ум. ) — советский и казахстанский композитор
 12 февраля — Рутгер Гуннарссон (ум. ) — шведский музыкант, аранжировщик и продюсер, бас-гитарист группы ABBA
 15 февраля —  (ум. ) — американский поэт, актёр, музыкант и общественный активист
 24 февраля — Йиржи Белоглавек (ум. ) — чехословацкий и чешский дирижёр

Март 
 1 марта — Тони Эштон (ум. ) — британский композитор, клавишник и певец
 6 марта — Дэвид Гилмор — британский музыкант и композитор, вокалист и гитарист группы Pink Floyd
 8 марта
  — американский музыкант, басист группы Eagles
 Лев Шугом (ум. ) — советский и российский пианист и музыкальный педагог
 19 марта
  (ум. ) — британский музыкант, основатель и гитарист группы The Zombies
 Давид Гонюх (ум. ) — советский и российский инженер-конструктор и контрабасист
 21 марта — Вера Андрияненко (ум. ) — советская и украинская оперная певица (сопрано)

Апрель 
 1 апреля — Ронни Лэйн (ум. ) — британский музыкант и автор песен, основатель и басист групп Small Faces и Faces
 5 апреля — Янош Броди — венгерский композитор, поэт и гитарист
 11 апреля — Салават Аскаров (ум. ) — советский и российский оперный певец (бас) и музыкальный педагог
 12 апреля — Александр Дармастук (ум. ) — советский и российский хоровой дирижёр
 13 апреля — Эл Грин — американский певец и автор песен
 14 апреля — Юрий Зморович (ум. ) — советский и украинский художник, мультиинструменталист и режиссёр
 15 апреля — Шомишбай Сариев (ум. ) — советский и казахский поэт-песенник
 18 апреля
 Скип Спенс (ум. ) — американский музыкант канадского происхождения, основатель, вокалист и гитарист группы Moby Grape
  — американский музыкант, басист группы Double Trouble
 23 апреля — Владимир Селивохин (ум. ) — советский и российский пианист и музыкальный педагог
 27 апреля — Гордон Хаскелл (ум. ) — британский музыкант, басист и вокалист группы King Crimson

Май 
 2 мая — Лесли Гор (ум. ) — американская певица и автор песен
 7 мая
  — американский музыкант, барабанщик группы Grateful Dead
 Габриэль Хмура (ум. ) — израильский дирижёр польского происхождения
 10 мая
 Донован — шотландский певец, автор песен и гитарист
 Дэйв Мэйсон — британский певец, музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы Traffic
 16 мая — Роберт Фрипп — британский музыкант, композитор и педагог, основатель и гитарист группы King Crimson
 20 мая — Шер — американская певица, актриса, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и автор песен

Июнь 
 3 июня
  (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы The Byrds
 Райнер Куссмауль (ум. ) — немецкий скрипач и дирижёр
 4 июня — С. П. Баласубраманьям (ум. ) — индийский закадровый исполнитель, композитор, актёр и продюсер
 13 июня — Пол Бакмастер (ум. ) — британский музыкант, аранжировщик и композитор
 15 июня — Демис Руссос (ум. ) — греческий певец, вокалист группы Aphrodite’s Child
 18 июня
  (ум. ) — венесуэльский певец, музыкант и аранжировщик
 Олег Левенков (ум. ) — советский и российский артист балета, балетовед и театральный продюсер
 25 июня — Иэн Макдональд (ум. ) — британский мультиинструменталист, участник групп King Crimson и Foreigner

Июль 
 2 июля — Тимур Сельчук (ум. ) — турецкий певец, пианист, дирижёр и композитор
 9 июля
 Митч Митчелл (ум. ) — британский музыкант, барабанщик группы The Jimi Hendrix Experience
 Бон Скотт (ум. ) — австралийский певец и музыкант шотландского происхождения, вокалист и автор песен группы AC/DC
 11 июля — Джон Лоутон (ум. ) — британский певец, вокалист группы Uriah Heep
 15 июля
  (ум. ) — немецкий музыкант и телеведущий
 Линда Ронстадт — американская певица и гитаристка
 19 июля —  (ум. ) — немецкий музыкант и композитор
 23 июля — Энди Маккей — британский музыкант и композитор, саксофонист и гобоист группы Roxy Music
 25 июля —  — никарагуанский музыкант, перкуссионист группы Santana
 30 июля — А. Рахман Хассан (ум. ) — малайзийский певец и композитор

Август 
 4 августа — Виктория Мазур (ум. ) — советская и белорусская артистка оперетты (лирико-драматическое сопрано)
 14 августа —  — американский музыкант, басист и вокалист группы Sly & the Family Stone
 20 августа — Ральф Хюттер — немецкий музыкант, основатель, вокалист и клавишник группы Kraftwerk
 23 августа — Кит Мун (ум. ) — британский музыкант, барабанщик группы The Who
 24 августа — Бернд Симон (ум. ) — немецкий поп-певец, музыкальный продюсер и актёр озвучивания
 25 августа — Владимир Рожок (ум. ) — советский и украинский музыкальный педагог и хоровой дирижёр

Сентябрь 
 1 сентября — Барри Гибб — британо-американский певец, музыкант и автор песен, основатель и вокалист группы Bee Gees
 2 сентября — Билли Престон (ум. ) — американский клавишник
 5 сентября — Фредди Меркьюри (ум. ) — британский певец и автор песен парсийского происхождения, вокалист группы Queen
 6 сентября — Гана Загорова (ум. ) — чехословацкая и чешская певица и автор песен
 8 сентября — Кшиштоф Кравчик (ум. ) — польский певец, гитарист и композитор
 9 сентября —  (ум. ) — канадский музыкант, басист группы Buffalo Springfield
 16 сентября — Камило Сесто (ум. ) — испанский певец и автор песен
 18 сентября — Татьяна Веркина (ум. ) — советская и украинская пианистка и музыкальный педагог

Октябрь 
 4 октября — Александр Безсалый (ум. ) — советский и украинский певец
 6 октября — Милли Смолл (ум. ) — ямайская певица
 7 октября — Владимир Габай (ум. ) — советский, израильский, канадский и американский композитор, пианист, аранжировщик и дирижёр
 10 октября — Джон Прайн (ум. ) — американский певец, гитарист и автор песен
 11 октября — Дэрил Холл — американский певец, музыкант и автор песен, вокалист, гитарист и клавишник группы Hall & Oates
 14 октября
 Дэн Маккаферти (ум. ) — шотландский певец и автор песен, основатель и вокалист группы Nazareth
 Джастин Хейворд — британский музыкант, вокалист, гитарист и автор песен группы The Moody Blues
 16 октября — Александр Смогул (ум. ) — советский и российский бард и поэт
 17 октября —  (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы The Doobie Brothers
 18 октября — Сверре Хьельсберг (ум. ) — норвежский певец, музыкант и композитор
 21 октября
 Николь Жози (ум. ) — бельгийская эстрадная певица, участница дуэта Nicole & Hugo
  — американский музыкант, трубач группы Chicago
 27 октября — Таливалдис Декснис (ум. ) — советский и латвийский органист
 29 октября — Питер Грин (ум. ) — британский певец и музыкант, основатель, вокалист и гитарист группы Fleetwood Mac

Ноябрь 
 2 ноября — Джузеппе Синополи (ум. ) — итальянский дирижёр и композитор
 3 ноября — Майкл Чемпион (ум. ) — американский актёр и музыкант
 5 ноября — Херман Брод (ум. ) — нидерландский певец, пианист и поэт
 6 ноября — Джордж Янг (ум. ) — шотландский и австралийский рок-музыкант и музыкальный продюсер, участник групп The Easybeats и AC/DC
 8 ноября — Рой Вуд — английский певец, музыкант и автор песен, основатель групп The Move, Electric Light Orchestra и Wizzard
 10 ноября — Фикрет Кызылок (ум. ) — турецкий певец, гитарист и автор песен
 20 ноября
 Дуэйн Оллмен (ум. ) — американский музыкант, основатель и гитарист группы The Allman Brothers Band
 Сэмюэл Эдвард Райт (ум. ) ― американский актёр и певец

Декабрь 
 2 декабря — Андрей Хотеев (ум. ) — советский, российский и немецкий пианист, педагог и музыковед
 4 декабря — Александр Майкапар (ум. ) — советский и российский пианист, клавесинист, органист и музыковед
 9 декабря —  — американский музыкант и автор песен, басист группы Alice Cooper
 13 декабря — Радим Гладик (ум. ) — чехословацкий и чешский рок-музыкант и композитор, гитарист групп The Matadors и The Blue Effect
 14 декабря — Патти Дьюк (ум. ) — американская актриса и певица
 16 декабря
 Бенни Андерссон — шведский музыкант и композитор, гитарист, пианист и автор песен группы ABBA
 Тревор Пиннок — британский клавесинист и дирижёр
 20 декабря — Пепс Перссон (ум. ) — шведский музыкант и композитор
 21 декабря
 Ювал Вальдман (ум. ) — израильский и американский скрипач, дирижёр и педагог
 Карл Уилсон (ум. ) — американский певец и музыкант, основатель, гитарист и вокалист группы The Beach Boys
 22 декабря — Памела Курсон (ум. ) — подруга и муза лидера группы The Doors Джима Моррисона
 23 декабря
 Чимназ Бабаева (ум. ) — советская и азербайджанская балерина и балетмейстер
 Эдита Груберова (ум. ) — чехословацкая и словацкая оперная певица (колоратурное сопрано)
 25 декабря
 Blonker — немецкий композитор и мультиинструменталист
 Раиса Мухаметшина — советская и российская артистка эстрады, певица и актриса
 30 декабря — Патти Смит — американская певица и автор песен

Без точной даты 
 Леонид Буданов (ум. ) — советский и российский трубач и музыкальный педагог, основатель и руководитель ансамбля «Карелия-Брасс»
 Александр Морозов (ум. ) — советский и российский тромбонист и музыкальный педагог

Скончались 
 10 января — Гарри Фон Тилзер (73) — американский автор песен
 11 января — Корнелия ван Зантен (90) — нидерландская оперная певица (контральто, меццо-сопрано, колоратурное сопрано) и вокальный педагог
 18 января —  (50) — американский композитор и музыкант
 28 февраля — Владимир Бельский (79) — русский поэт и либреттист
 13 марта — Елизавета Азерская (78) — российская и советская оперная и камерная певица (меццо-сопрано)
 5 апреля — Винсент Юманс (47) — американский композитор и продюсер
 1 мая — Эдуард Бэрстоу (71) — британский органист, композитор и музыковед
 3 июля — Исай Бармас (74) — немецкий скрипач и музыкальный педагог еврейского происхождения
 6 июля — Улла Биллквист (38) — шведская певица
 8 июля — Александр Александров (63) — русский и советский композитор, хоровой дирижёр, хормейстер и музыкальный педагог
 8 августа — Мария Баррьентос (62) — испанская оперная певица (колоратурное сопрано)
 3 сентября — Иса Байзаков (45) — казахский акын, певец и композитор
 21 сентября — Доскей Алимбаев (95/96) — казахский акын
 26 сентября — Мария Базилидес (59) — венгерская оперная певица (контральто)
 5 октября — Василий Барановский (56) — шведский пианист и композитор русского происхождения
 12 октября — Джузеппе Адами (67) — итальянский драматург, либреттист, театральный и музыкальный писатель и критик
 16 октября — Гренвилл Банток (78) — британский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 27 октября — Михаил Адамов (72) — российский и советский трубач и музыкальный педагог
 16 ноября — Джованни Анфосси (82) — итальянский пианист, композитор и музыкальный педагог
 28 декабря —  (84) — американская певица, пианистка и автор песен
 без точной даты — Естай Беркимбаев (71/72) — казахский советский акын, певец и композитор

См. также